Boulevard des Capucines (Parijs), een grote boulevard in Parijs
Boulevard des Capucines (Monet), een schilderij van Claude Monet
De Kapucijnbloemenlaan in Brussel wordt in het Frans ook Boulevard des Capucines genoemd